Cette page contient les pages d'homonymie de Alfonso et D'Alfonso.

Prénom 
Alfonso est un prénom italien et espagnol correspondant au prénom français .

Toponyme 

 Alfonso, municipalité de la province de Cavite, aux Philippines.

Patronyme 

 Antonio D'Alfonso, écrivain, rédacteur, éditeur et réalisateur canadien ;
 Celestino Alfonso, républicain espagnol ;
 Enrico Alfonso, footballeur italien ;
 Íñigo Alfonso (1979-), journaliste espagnol ;
 José Ciprián Alfonso, footballeur cubain ;
 Julio Blanco Alfonso, footballeur cubain (gardien de but) ;
 Kristian Alfonso, actrice américaine ;
 Lizt Alfonso (1967-), danseuse et chorégraphe cubaine ;
 Mario López Alfonso, footballeur cubain ;
 Niño Alfonso, percussionniste cubain ;
 Nicolas Alfonso, guitariste et compositeur ;
 Nuño Alfonso (1112-1136), évêque galicien.

Titre 

 Alfonso und Estrella, opéra de Franz Schubert.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Patronyme hispanique
Patronyme italien
Prénom espagnol
Prénom italien